De International Darts Open 2016 was de zevende van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 9 tot 11 september in het Sachsen Arena, Riesa.

De Engelsman Michael Smith was titelverdediger van het toernooi. In 2015 versloeg hij Benito van de Pas in de finale met 6-3.

De Oostenrijker Mensur Suljović won het toernooi door in de finale Kim Huybrechts met 6-5 te verslaan

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 22 juni 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 1 juli), acht naar de European Qualifier (gehouden in Riesa op 1 september) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

James Wade (10) trok zich daags voor het toernooi terug, hierdoor kreeg Daryl Gurney de status van als 16e geplaatste speler en werd een extra plaats in het toernooi opgevuld door een 5e Host Nation Qualifier.

Michael van Gerwen trok zich op de dag dat het toernooi begon terug wegens een enkelblessure, niet veel later trok ook Daryl Gurney (die James Wade zou vervangen) zich terug wegens een gebroken vinger. Hun tegenstanders kregen een 'bye' naar de derde ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sportevenement in Saksen